Nysätra församling kan syfta på:

Nysätra församling, Uppsala stift
Nysätra församling, Luleå stift